Светско првенство у хокеју на леду - Дивизија II 2002. је хокејашки турнир који се одржава под окриљем Светске хокејашке федерације (ИИХФ).

Такмичење

Група А 
Мечеви групе А играли су се у Кејптауну (Јужноафричка Република).

 
 се пласирала на Дивизију I

 је испала у Дивизију III.

Група Б 
Мечеви групе Б играли су се у Новом Садуу (СР Југославија).

 
 се пласирала на Дивизију I

 је испао у Дивизију III.

Квалификације за Дивизију II 2003. године
Квалификациони турнир је одигран у Мексико Ситију (Мексико).

Види још 
 Хокеј на леду
 Светско првенство у хокеју на леду 2002.
 Светско првенство у хокеју на леду 2002 — Дивизија I

Спољашње везе 

 Сајт Светске хокејашке федерације
 Комплетни резултати на Passionhockey.com
 

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Југославији
Хокеј на леду у Јужноафричкој Републици
Хокеј на леду у 2002.
Спорт у 2002.